Königshäusl ist der Name folgender Orte:

 Königshäusl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Königshäusl (Obertraubling), Ortsteil der Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Königshaus (Begriffsklärung)